Chuaj-an je čínské místopisné jméno pro:

 Chuaj-an – městskou prefekturu v čínské provincii Ťiang-su;

 Chuaj-an (obvod v Ťiang-su) – městský obvod ve stejnojmenné městské prefektuře;
 Chuaj-an (Che-pej) – okres v městské prefektuře Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej.